Luigi Cossa ist der Name von:

* Luigi Cossa (Medailleur) (1789–1867), italienischer Münzstempelschneider und Medailleur
 Luigi Cossa (Nationalökonom) (1831–1896), italienischer Nationalökonom